Гуандра () — железнодорожная платформа на перегоне Эшера — Новый Афон в Абхазии.

По состоянию на март 2019 года, ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии